Witsen è un cognome olandese.

Persone 
 Cornelis Jan Witsen (1605-1669), reggente di Amsterdam e padre di Nicolaes
 Gerrit Jacobsz Witsen († 1626), borgomastro di Amsterdam
 Nicolaes Witsen (1641-1717), borgomastro e reggente di Amsterdam e giglio di Cornelis Jan
 Willem Witsen (1860-1923), pittore olandese

Altro 

 10653 Witsen è un asteroide della fascia principale, scoperto nel 1960.